

Петровське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Петровське — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Петровське — селище, Ленінський міський округ, Московська область
 Петровське — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Петровське — село, Моркинський район, Марій Ел
 Петровське — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Петровське — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Петровське — присілок, Шабалінський район, Кіровська область
 Петровське — село, Щолковський міський округ, Московська область
 Петровське — село, Щучанський район, Курганська область
 Петровське — село, Юргамиський район, Курганська область

Петровське — колишня назва міста Петрово-Красносілля (Луганська область, Краснолуцька міська рада)
 Петровське — колишня назва села Зелене (Дніпропетровська область, Межівський район)
 Петровське — колишня назва села Петропавлівка (Запорізька область, Чернігівський район)
 Петровське — колишня назва села Петропавлівське (Київська область, Бориспільський район)
 Петровське — колишня назва селища Синьожупанники (Вінницька область, Шаргородський район)

Див. також 
 Петрівське